Haida bezeichnet:

 Haida (Volk), indigenes Volk in Nordamerika
 Haida (Sprache), die Sprache des indigenen Volkes
 Haida (Röderland), Ortsteil von Röderland im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Haida (Halsbrücke), Ortsteil von Halsbrücke im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Haida (Oschatz), Teil des Ortsteils Limbach der Stadt Oschatz im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 den deutschen Namen der Stadt Nový Bor in der Tschechischen Republik
 HMCS Haida (G63), einen Zerstörer der Tribal-Klasse der Royal Canadian Navy

Haida ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Haida (1937–2014), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR in zahlreichen afrikanischen Staaten

Siehe auch:
 Haide
 Heida
 Heyda